William Hawkins (vers 1495-1554), explorateur britannique du .
 William Hawkins (mort en 1613), navigateur britannique.
  (1777–1819), gouverneur de Caroline du Nord entre 1804 et 1811.
 William Hawkins, directeur artistique américain.